Buxheim ist der Name folgender Orte:

 Buxheim (Oberbayern), eine Gemeinde im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Buxheim (Schwaben), eine Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kloster Buxheim